Ravenwood ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ravenwood (Missouri)
 Ravenwood (South Carolina)
 Ravenwood (Fairfax County, Virginia)
 Ravenwood (Prince William County, Virginia)

in Kanada:
 Ravenwood (Langford, British Columbia)

Siehe auch:
 Ravenswood